King of the Ring (2000) — восьмое в истории шоу King of the Ring, PPV-шоу производства World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE), на котором прошёл четырнадцатый турнир «Король ринга». Шоу проходило 25 июня 2000 года на арене «Флит-центр» в Бостоне, Массачусетс, США.

В главном событии состоялся командный матч шести человек между фракцией Макмэн-Хелмсли (Трипл Эйч, Винс и Шейн Макмэн) и командой Скалы и «Братья разрушения» (Гробовщик и Кейн). В матче защищался титул чемпиона WWF Трипл Эйча. Скала удержал Винса и завоевал титул. На шоу завершился турнир «Король ринга» 2000 года, который выиграл Курт Энгл. Турнир 2000 года стал самым крупным турниром «Король ринга», в нем приняли участие 32 участника.

Результаты

Примечания 

Спортивные соревнования в Бостоне
WWE King of the Ring
События 25 июня